Cette page présente le déroulement et les résultats des cinq premiers tours préliminaires de la Coupe de Belgique 2014-2015. Ces tours furent joués du  au  soit un total de 262 rencontres.

Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2014-2015.

Fonctionnement - Règlement 
La Coupe de Belgique est jouée par matches à élimination directe. Les équipes de Division 1 (Jupiler Pro League) ne commencent l'épreuve qu'à partir des seizièmes de finale.

Pour l'édition 2014-2015, cinq tours préliminaires concernent 277 clubs issus de tous les niveaux inférieurs à la Jupiler Pro League.

Ces 277 équipes proviennent des divisions suivantes :
 159 clubs provinciaux
 64 clubs de Promotion
 36 clubs de Division 3
 18 clubs de Division 2

Les 16 équipes qualifiées à l'issue du  affrontent un des 16 clubs de D1 lors des 1/16 de finale.

Participation par provinces 
Ls tableau ci-dessous détaille la répartition par provinces des clubs prenant part aux cinq premiers tours de la Coupe de Belgique.

Groupes géographiques 
Lors des deux premiers tours, les équipes sont placées en groupes selon des critères géographiques (provinces et/ou provinces proches). À partir du , il n'y a plus de critères géographiques.

Inversion du tirage au sort 
Le règlement autorise deux clubs à inverser, de commun accord, l'ordre du tirage initial. Au fil des tours, cette pratique est fréquente. Il est bon de savoir qu'en Coupe de Belgique, les recettes aux guichets sont partagées équitablement entre les deux clubs. Un club d'une série inférieure trouve souvent son compte en acceptant de se déplacer chez un adversaire jouant plus haut dans la hiérarchie. La Fédération peut aussi rendre obligatoire cette inversion (ou exiger la tenue du match dans un autre stade) si les conditions de sécurité ne sont pas remplies par l'enceinte devant initialement accueillir la partie.

Prolongation (Prol) - Tirs au But (T a B) 
Lors des TROIS premiers tours, il n'est pas joué de prolongation. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, il est procédé immédiatement à une séance de tirs au but pour désigner le club qualifié. Cette disposition réglementaire est induite par le fait que ces tours initiaux se jouent en reprise de saison et que les clubs ne disposent ni de l'entièreté de leur noyau (vacances), ni de la préparation suffisante pour "tenir" efficacement durant 120 minutes.

Légende pour les clubs provinciaux 
 (Anv-) = Province d'Anvers
 (Bbt-) = Province du Brabant (resté unitaire pour le football)
 (OVl-) = Province de Flandre orientale
 (WVl-) = Province de Flandre occidentale
 (Hai-) = Province de Hainaut
 (Lim-) = Province du Limbourg
 (Liè-) = Province de Liège
 (Lux-) = Province du Luxembourg
 (Nam-) = Province de Namur

Le chiffre renseigne la division concernée (1, 2, 3 ou 4).

Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2014-2015.

Légende pour les clubs nationaux 
 (P) = Promotion
 (III) = Division 3
 (II) = Division 2

Premier et deuxième tour 
Les deux premiers tours concernent 223 clubs répartis en 8 groupes géographiques.
168 rencontres sont disputées. 1 club est « bye ».
Le premier tour est prévue le dimanche  (certaines rencontres avancées au 26), et le deuxième tour se joue le dimanche  (certaines rencontres avancées au 2).

Légende

Répartitions des clubs provinciaux - Tours 1 et 2

Groupe 1 
  TOUR = 31 clubs - 15 matches qui concernent des équipes de Province de Flandre occidentale (18), de la Province de Hainaut (6) et 7 équipes évoluant en Promotion (P). Une équipe est exemptée de ce premier tour.
  TOUR = 16 clubs - 8 matches qui concernent des équipes de qui concernent des équipes de Province de Flandre occidentale (8), de la Province de Hainaut (1) et 7 équipes évoluant en Promotion (P).

Groupe 2 
  TOUR = 28 clubs - 14 matches qui concernent des équipes de la Province de Flandre orientale (19) et 9 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 14 clubs - 7 matches qui concernent des équipes de Province de Flandre orientale (6) et 8 équipes évoluant en Promotion (P).

Groupe 3 
  TOUR = 28 clubs - 14 matches qui concernent des équipes de la Province d'Anvers (19) et 9 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 14 clubs - 7 matches qui concernent des équipes de la Province d'Anvers (6) et 8 équipes évoluant en Promotion (P).

Groupe 4 
  TOUR = 32 clubs - 16 matches qui concernent des équipes de Province de Brabant (19), de la Province de Namur (2) et 11 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 16 clubs - 8 matches qui concernent des équipes de Province de Brabant (7), de la Province de Namur (1) et 8 équipes évoluant en Promotion (P).

1 Le Renaissance Club Schaerbeek est lex-Racing Club de Schaerbeek qui a racheté, au printemps 2014, le matricule 4133, du SK Terjoden-Welle.

2 La rencontre du  entre le Crossing Schaerbeek et le K. FC Baal a été longtemps interrompue vers la  à la suite d'une blessure grave (double fracture du péroné) encourue par un joueur visiteur. Le blessé a du être conditionné avant d'être évacué. À la suite du long arrêt, l'arbitre a décidé d'arrêter le match dont le score était de 4-0. Celui-ci devrait vraisemblablement être confirmé par le Comité Sportif de l'URBSFA.

 Groupe 5 
  TOUR = 28 clubs - 14 matches qui concernent des équipes de la Province de Hainaut (15), de la Province de Namur (4), et 8 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 14 clubs - 7 matches qui concernent des équipes de la Province de Hainaut (4), de la Province de Namur (3), et 7 équipes évoluant en Promotion (P).

3 Le club dénommé R. Francs Borains est, à partir de la saison 2014-2015, porteur du matricule 5192. Celui-ci a été racheté à l'ex-Royal Charleroi-Fleurus (précédemment R. JS Heppignies-Lambusart-Fleurus). Pour rappel, le « matricule 197 » de l'ancien R. Francs Borains (devenu R. Boussu Dour Borinage en 2008) a été vendu et déménagé à Seraing où il est devenu Seraing United (Division 2).

 Groupe 6 
  TOUR = 24 clubs - 12 matches qui concernent des équipes de la Province de Limbourg (17), et 7 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 12 clubs - 6 matches qui concernent des équipes de la Province de Limbourg (8), et 4 équipes évoluant en Promotion (P).

4 Le K. FC Esperanza Pelt (matricule 2529) résulte d'une fusion survenue, à la fin de la saison 2013-2014, entre le K. FC Esperanza Neerpelt (matricule 2529) et le K. Overpeltse VV (matricule 2082).

5 Le K. Bilzerse Waltwilder VV (conserve le matricule 232) est le fruit d'une fusion survenue, à la fin de la saison 2013-2014, entre le K. Bilzerse VV (matricule 232) et Waltwilder VV (matricule 6211). Ces deux cercles évoluaient en P1 limbourgeoise, mais le cercle récemment fusionné bénéficie d'une montée (en fait par c'est Waltwilder qui y a droit) afin de remplacer Overpeltse VV qui a lui-même fusionné (voir ci-dessus) mais a assuré son maintien en Promotion.

 Groupe 7 
  TOUR = 28 clubs - 14 matches qui concernent des équipes de la Province de Liège (17), de la Province de Limbourg (1), de la Province de Namur (2) et 8 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 14 clubs - 7 matches qui concernent des équipes de la Province de Liège (8) et 6 équipes évoluant en Promotion (P).

6Le R. FC Tilleur est la nouvelle appellation du matricule 2913 à la suite de la fusion, survenue à la fin de la saison 2013-2014, entre le R. FC Cité Sport Grâce-Hollogne (matricule 2913) et le R. FC Tilleur-Saint-Gilles (matricule 2878).

 Groupe 8 
  TOUR = 24 clubs - 12 matches qui concernent des équipes de la Province de Luxembourg (17), de la Province de Namur (3) et 4 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 12 clubs - 6 matches qui concernent des équipes de la Province de Luxembourg (6), de la Province de Namur (2) et 4 équipes évoluant en Promotion (P).

 Troisième, quatrième et cinquième tour 

Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2014-2015.
 Au , 46 rencontres (92 clubs) avec entrée en lice des 36 cercles de Division 3 et les 56 rescapés du . Rencontres prévues le dimanche  (il est possible que certaines rencontres soient avancées au 9).
 Les 56 rescapés des deux premiers tours sont 39 formations de Promotion et 17 clubs des séries provinciales. Les « petits poucets » sont trois clubs de P2 (): FC Borght (Brabant), Fusieclub Merelbeke (Flandre orientale), Molensport Zonhoven (Limbourg).
 Pas de prolongation en cas d'égalité à la fin des 90 minutes réglementaires, directement séance de tirs au but.
 Les séances des tirs au but s'avèrent souvent « particulières ». Lors de ce  2014-2015, on a connu les deux extrêmes. A Wolvertem-Patro Lensois (match n° 213) seuls trois tentatives ont fait mouche, alors que SW Harelbeke-R.FC Meux (match n° 212) se termine par une « séance marathon », avec 19 envois qui trouvent l'objectif.

 Au , 32 rencontres (64 clubs) avec entrée en lice des 18 cercles de Division 2 et les 46 rescapés du . Rencontres prévues le dimanche  (il est possible que certaines rencontres soient avancées au 16). Prolongation en cas d'égalité à la fin des 90 minutes réglementaires, puis tirs au but après 120 minutes.
 Les 46 rescapés des trois premiers tours sont 24 formations de Division 3, 20 formations de Promotion et 2 clubs des séries provinciales. Les « petits poucets » sont deux clubs de P1 (): Patro Lensois (Liège) et R. US Ethe-Belmont (Luxembourg).Légende7 La rencontre n°179, entre Hamme et Zwarte Leeuw, a été arrêtée en raison de fortes chutes de pluie. Conformément au règlement de la Coupe de Belgique, la rencontre doit être rejouée sur le terrain de l'équipe visiteuse. Zwarte Leeuw-VW Hamme est reprogrammé le jeudi 14/08.

8 La rencontre n°178, entre City Pirates et le KV Turnhout, a été arrêtée en raison de fortes chutes de pluie. Conformément au règlement de la Coupe de Belgique, la rencontre doit être rejouée sur le terrain de l'équipe visiteuse. KV Turnhout-City Pirates est reprogrammé le mercredi 13/08.

 Cinquième tour 
Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2014-2015.

Ce cinquième tour, joué le  (certaines rencontres peuvent être avancées au 23), comporte 16 rencontres entre les qualifiés du . Les seize vainqueurs sont assurés d'affronter un club de Jupiler League lors des seizièmes de finale. Même s'il ne comporte que 16 rencontres, ce  peut-être considéré comme un « trente-deuxième de finale ». Rencontres prévues le dimanche  (il est possible que certaines rencontres soient avancées au 23). La rencontre « Antwerp FC-Seraing Utd » a été postposée au mardi  à 20h30. Prolongation en cas d'égalité à la fin des 90 minutes réglementaires, puis tirs au but après 120 minutes.
 Au , 16 rencontres (32 clubs) avec entrée en lice des 17 de Division 2, 9 de Division 3 et 6 de Promotion.Légende'9Le tirage au sort initial « Walhain-Eupen'' » a été inversé de commun accord entre les deux clubs.

Rescapés par tour selon les divisions

Notes et références 

 Site de l'URBSFA
 Pages sportives des journaux et quotidiens de l'époque.
 Archives de l'ASBL Foot100

2015
Coupe M, préliminaires